

Történelmi országok
 Magyar Királyság 1001 és 1541 között önálló, független történelmi állam, mely európai közép- és nagyhatalom volt.
 Királyi Magyarország 1541 és 1699 között a három részre szakadt Magyar Királyság nyugati területeinek neve volt, mely fölött az osztrák Habsburg-ház gyakorolt hatalmat.
 Keleti Magyar Királyság 1526-tól 1570-ig fennálló monarchia, melyhez a történelmi Magyarország keleti és erdélyi terültek tartoztak, miközben a nyugati területeket a Habsburg-ház foglalta el. Ezt a történelmi államot az Erdélyi Fejedelemség elődállamának lehet tekinteni. 
 Magyar Királyság 1699 és 1849 között a Habsburg Birodalom egyik tartománya.
 Magyar Állam (más néven független Magyar Királyság) 1849-ben fennálló, független ország a szabadságharc idején.
 Magyar Királyság 1849 és 1867 között fennálló tartományi rangra süllyesztett királyság, mely a Habsburg Birodalom részét képezte.
 Magyar Királyság az Osztrák–Magyar Monarchia, azon belül is a Magyar Szent Korona Országainak része a Kiegyezéstől az Őszirózsás forradalomig.

Nevei
 Magyar Királyság (1001-1918; 1920-46)
 A Magyar Szent Korona Országai (1867-1918)
 Szent István Koronájának Országai (1867-1918)
 Királyi Magyarország (1526–1699)
 Transzlajtánia (1867-1918)
 Magyar Állam (1849)